«Анжелика и султан» () — кинофильм, экранизация двух книг из серии романов об Анжелике авторов Анн и Сержа Голон: «Неукротимая Анжелика» (заключительные главы) и одноимённой главы (части) «Анжелика и султан» из книги «Мятежная Анжелика» (также: «Бунтующая Анжелика»/«Анжелика в мятеже»/«Мятежница из Пуату»).

Сюжет 
Жоффрей де Пейрак (Рескатор) догоняет корабль пирата д’Эскренвиля, похитившего его жену Анжелику, и берёт его на абордаж. Но Анжелики на корабле не оказывается. Помощник капитана сознаётся, что они продали Анжелику работорговцу Меццо-Морте, поставщику султана Мекнеса — Мулай Исмаил Эль-Рашида. Пейрак решается на отчаянный шаг — остаётся один в шлюпке, которую вскоре подбирает арабская галера. Капитан сажает Пейрака на вёсла, а прибыв в Алжир, отправляет его в тюрьму для рабов-христиан. Верный Пейраку тюремщик расковывает заключённых, преследуемый по пятам стражниками он находит убежище в турецком посольстве.

Меццо-Морте передаёт Анжелику смотрителю гарема султана — Осману Фераджи. Многочисленный караван переходит пустыню. Фераджи показывает султану свои покупки и главный сюрприз — английского жеребца. Он пытается уговорить Анжелику добровольно подчиниться султану, но та отказывается. Фераджи помещает её в гарем для отвергнутых султаном женщин. Во время казни одной из женщин Анжелика выдаёт себя перед жёнами султана, главная жена султана Лейла Айша потрясена её красотой.

Султан Мулай Исмаил Эль-Рашид отдаёт христианского пленника Колена Патюреля на съедение тигру, но зверь не трогает храбреца. Тот рассказывает султану свой секрет, но возмущённый наглостью раба султан хочет отрубить тому голову. Крик Анжелики не даёт султану казнить Патюреля. Султан замечает Анжелику и приказывает перевести её в свой гарем. Этим же вечером он пытается овладеть Анжеликой, но та плюёт ему в лицо, за что её подвергают наказанию плетьми.

Наутро стража султана задерживает немого оборванца, у которого случайно лопается мешок, набитый золотом. Немой показывает, что он взял его в двух днях пути отсюда. Султан собирает отряд, оборванец приводит мусульман в пещеру, где их дожидается Рескатор-де Пейрак. Он предлагает султану обменять секрет выплавки золота из руды на Анжелику. Султан соглашается.

Ночью Колен Патюрель пробирается в гарем султана и едва успевает спасти Анжелику от ножа ревнивой Лейлы Айши. Она соглашается снабдить беглецов всем необходимым для пути через пустыню. Патюрель, Анжелика и французский аристократ-раб де Ватевилль движутся через пески и горы к морю, где их ждёт корабль. Разгневанный бегством Анжелики и потерей лица перед Рескатором, султан хочет казнить Османа Фераджи, но Рескатор его останавливает. Всадники султана пускаются в погоню за беглецами и настигают их у берега моря. Анжелика просит Патюреля застрелить её, но стражники успевают пристрелить колеблющегося Патюреля. Анжелика лишается чувств и приходит в себя в объятиях Пейрака на борту его корабля.

В ролях 
 Мишель Мерсье — Анжелика Сансе де Монтелу;
 Робер Оссейн — Жоффрей де Пейрак;
 Али Бен Айед — султан Мекнеса Мулай Исмаил Эль-Рашид;
 Жан-Клод Паскаль — Осман Ферраджи;
 Хельмут Шнайдер — Колен Патюрель;
 Роже Пиго — маркиз д’Эскренвиль;
 Этторе Манни — Язон;
 Анри Коган — Симон Болбек;
 Эрно Криса — турецкий посол;
 Жак Санти — граф де Ватевилль;
 Вильма Линдамар — Лейла Айша, главная жена султана;
 Самия Сали — наперсница Лейлы Айши;
 Маня Голец — пленная европейская девушка в гареме;
 Бруно Дитрих — Кориано;
 Паскуале Мартино — Савари;
 Артуро Доминичи — Меццо-Морте.

Производство

Съёмочная группа 
 Режиссёр: Бернар Бордери;
 Продюсеры: Франсуа Шавен, Франсис Кон, Раймон Бордери;
 Сценаристы: Бернар Бордери, Франсис Кон, Паскаль Жарден, Луи Аготэ;
 Композитор: Мишель Мань;
 Оператор: Анри Персен;
 Художник по костюмам: Розин Деламар;
 Художник по декорациям: Рене Мулаэр.

Интересные факты 
 В съёмках фильма приняли участие страны: Италия, Франция, ФРГ, Тунис.
 Французскую съёмочную группу «Анжелики и султана» принимал первый президент Туниса Хабиб Бургиба, а роль султана исполнил известный тунисский актёр и режиссёр театра и кино Али Бен Айед.
 Роль главной жены султана Лейлы исполнила Вильма Линдамар — жена артиста Али Бен Айеда, исполнившего в фильме роль султана. Вильма Линдамар была неразлучна со своим супругом, везде сопровождала его и заботилась о нём из-за его слабого здоровья вплоть до его смерти в 1972 году в возрасте 41 года.
 Именно в Мекнесе была похищена красавица Анжелика в романе «Анжелика и султан».
 Многие сцены фильма сняты в Тунисе, например, в городе Сиди-Бу-Саид, в частности, во дворце барона Рудольфа д’Эрланже, вокруг Рибата в городе Монастир, в амфитеатре города Эль-Джем, в заливе Ла-Марса, и т. д.

Релиз

Премьеры 
Премьера фильма состоялась в Италии 13 марта 1968 года, в Дании — 29 июля, в ФРГ — 9 августа, в Финляндии — 30 августа, в Швеции — 9 сентября, в Турции — в феврале 1969 года.

В России 
Фильм неоднократно издавался в России на VHS и DVD в период с 2000 по 2006 годы — выпуском картины занимались такие студии, как «Светла», «RUSCICO», «ОРТ- Видео», «Лизард», «Vlad LISHBERGOV» и «Мастер Тэйп». Несмотря на существование классического дубляжа советских времён, большинство изданий содержало синхронный закадровый перевод картины.

В советском прокате фильм был соединён с пятой частью «Неукротимая Анжелика» под названием «Неукротимая маркиза»

Литература 
 
 М. Мерсье, А.-Ж. Серва. «Я не Анжелика». — М., 2004.

Ссылки 
 

Приключенческие фильмы Италии
Приключенческие фильмы Франции
Фильмы-мелодрамы Италии
Фильмы-мелодрамы Франции
Фильмы-мелодрамы ФРГ
Исторические фильмы о XVII веке
Фильмы Бернара Бордери
Экранизации произведений Анн и Сержа Голон